Die Abkürzung Abista steht für:

 Association Biostimulants in Agriculture (ABISTA), Vereinigung von Wissenschaftlern und Produzenten betreffend Bioeffektoren
 Abista, ein Fluss im südlichen Litauen

Abista